L'NBA Development League All-Star Weekend 2009, svoltosi a Phoenix, vide la vittoria finale della squadra denominata "Squadra rossa" sulla "Squadra blu" per 113 a 103.

Courtney Sims, degli Iowa Energy, e Blake Ahearn, dei Dakota Wizards, furono nominati MVP della partita.

Come per l'edizione precedente, per dare maggiore risalto alla Lega, la manifestazione fu inserita all'interno dell'NBA All-Star Weekend 2009.

Venerdì

H.O.R.S.E.

 Lance Allred, Idaho Stampede
 Will Conroy, Albuquerque Thunderbirds

 Erik Daniels, Erie BayHawks
 Joe Crawford, Los Angeles D-Fenders

in grassetto è indicato il vincitore

Three-Point Shootout

 Trey Johnson, Bakersfield Jam
 Gary Forbes, Tulsa 66ers

 Blake Ahearn, Dakota Wizards
 Ernest Scott, Rio Grande Valley Vipers

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

 James White, Anaheim Arsenal
 Keith Clark, Tulsa 66ers

 Brent Petway, Idaho Stampede
 Othyus Jeffers, Iowa Energy

in grassetto è indicato il vincitore

Sabato

All-Star Game - Squadre

Squadra blu

Squadra rossa

Voci correlate
 NBA Development League 2008-2009
 NBA All-Star Weekend 2009

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2009
All-Star Game 2009